Ле́тние Кузьми́нки — день в народном календаре славян, приходящийся на . Название происходит от имён святых бессребреников Космы и Дамиана. Начинается сенокошение, собирают красильные растения, идёт прополка огородов, женщины вечером устраивают посиделки.

Другие названия дня 
, , ; ; , , .

Обряды и поверья 
Косме и Демиану молятся при всевозможных недугах, о покровительстве семейного очага, а также для спорости в науке, при начатии грамоты или о просвещении разума, в слабом учении детей.

Хозяйки в этот день с самого утра варят общую кашу, а потом приглашают святых Кузьму и Демьяна отведать стряпню. Потом такой кашей угощают соседей, а также нищих и странников. В Саратовской губернии замужние женщины собирали братчину. К этому дню женщины занимались обетным рукоделием (деньги от его продажи отдавали нищим), приносили в церковь мотки ниток в пользу священника (рус. Саратов.).

«Огород — бабий доход». Работа в огороде сочетается с сенокосом — «На острую кóсу много сенокóсу». Страдная пора в разгаре.

В этот день сельскохозяйственный опыт советует всем огородникам в средней полосе России — начинать прополку огородов; с этого же времени повсеместно можно вырывать корневые овощи из гряд на продажу.

На Кузьминки женщины вечером отмечают свой праздник — летние кузьминки. Это чисто женский праздник с хождением в гости, обязательной растительной пищей, которую готовили и собирали в складчину (женские братчины), с пивом, разговорами и песнями.

В белорусском Полесье этот день называли «Кузьма-сякач» и избегали работать на поле и огороде, чтобы святой не «посёк» всё градом. Кузнецы также в этот день не работали — Кузьму и Демьяна (Кузьмодемьяна) считали покровителями кузнецов. Существовало поверье, что святые куют плуги и раздают их людям.

Женщины при первом посеве весной обращались к летним Кузьме и Демьяну: «Кузма-Демьян — матушка полевая заступница, иди к нам, помоги нам работать!».

Поговорки и приметы 
 Казьма-Демьян пришли — на покос пошли.
 В день Козьмы и Демьяна косить не рано.
 «Святы Кузьма сярпы робіць, святы Дзям'ян сена грабіць» (белорус.). 
 «Прийшов Дем’ян — вирвав з грядок бур’ян» (укр.).
 «На Кузьму й Дем’яна жати не рано» (укр.).

См. также 
 Кузьминки осенние

Примечания

Литература

Ссылки 
 1 июля // Православный календарь

Летние праздники
Народные календари у славян
Народный календарь восточных славян
Праздники 14 июля
Праздники 1 июля